Sandrine Kabamba est une joueuse congolaise de handball qui évolue au Olney Handball et l'équipe nationale de la RD Congo.

Références

Liens externes 

 

Handballeuse congolaise (RDC)
Naissance en juin 1981